Алекса́ндр И́горевич Тра́вников (род. , ) — российский историк и политик, писатель, спортсмен, чемпион и призёр по карате,  (1991), профессор. В период с 1978 по 1983 год сотрудник КГБ СССР.

Биография 
Окончил Высшую Школу КГБ СССР и аспирантуру института Востоковедения Академии наук СССР.

В 2007 году получил 8 дан карате (2007). 17-кратный чемпион Краснодарского края, и призёр первенства России по стрельбе из пистолета. Создал систему единоборств «Система оперативного карате и рукопашного боя», создатель и бессменный руководитель академии и школы оперативного карате и рукопашного боя. Глава школы карате «Дзёсиндо». Руководитель Академии оперативного карате России. Президент Краснодарской краевой общественной организации «Спортивных и боевых единоборств».

Избирался депутатом I созыва Законодательного Собрания Краснодарского края, а также депутатом I и II созыва городской Думы Краснодара. Участвовал в российско-украинском конфликте вокруг Тузлинской косы, председатель общественного комитета «За возвращение исконных Кубанских Земель». Профессор, заведующий кафедрой международного права Южно-Российского института международных отношений, член Российского союза писателей.

Награжден медалью "Почетный адвокат Кубани".

Библиография 
 
 Травников А. И. Четыре четверти. Рассказы. Краснодар.: ИП Вольная Н. Н. , 2015. — 168 с. ISBN 978-5-902830-44-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 # 
 
 
 
 #
 
 
 
 
 
 
 
 
 Травников А. И. Пятница. 13. Рассказы. Краснодар.: ИП Вольная Н. Н. , 2015. — 168 с. ISBN 978-5-902830-39-9.
 Травников А.И. Зеленые кипарисы. Книга рассказов.: ИП Вольная Н.Н., 2015. - 104 с. ISBN 978-5-902830-41-2
 Травников А.И. Гвоздь Пилата Понтийского. :  Ридере. Издательские решения. 2022., М.^ 80 с.: ISBN-5-0056-7538-5

Фильмография 

 Один на один с врагом. МО СССР., 1986.
 Коса Тузла — перечисленная территория. НТВ. реж. В. Такменев;1998.
 Охота на волков. 1996—1998. 35 передач. МТ.
 Более 40 учебных фильмов по системе Оперативного карате на Youtube. 2012.
НеМакедонский. 2018 год. Черноморская Медиа Групп.https://www.youtube.com/watch?v=BU5vyf1We1c
Ночной гость. 2019 год. Черноморская Медиа Групп.

Примечания 

8. Список награжденных Адвокатской Палаты Краснодарского Края. https://apkk.ru/wp-content/uploads/2022/06/spisok.pdf

Ссылки 

 Сайт известных мастеров и школ карате
 Сайт Академии Оперативного карате и рукопашного боя
Проект:Индонезия/Списки/Список русскоязычных исследователей Малайзии
Список награжденных Адвокатской Палаты Краснодарского Края. https://apkk.ru/wp-content/uploads/2022/06/spisok.pdf

Мастера боевых искусств
Выпускники Высшей школы КГБ СССР
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края